Вітрі́-сюр-Луа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний схід від Парижа, 125 км на південний захід від Діжона, 100 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 186 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 421,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вітрі-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту географії
 Вітрі-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вітрі-сюр-Луар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вітрі-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вітрі-сюр-Луар на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара